Бала́ндина — женская форма фамилии {{d-|Бала́ндин}}.

 Известные носительницы 
 Баландина, Вера Арсеньевна (1871—1943) — учёный-химик, магистр естественных наук.
 Баландина, Галина Александровна (в девичестве Мезенцева; род. 1979) — российская биатлонистка.
 Баландина, Тамара Васильевна (в девичестве Панфилова; 1923—2010) — советская пловчиха и тренер. Топоним 

 Баландина — деревня в Казанском районе Тюменской области.